Bullit, abgeleitet von  für Geschoss, (Schußwaffen-)Kugel, steht für:

 Brabus Bullit, Hochleistungsfahrzeug

Siehe auch:
 Bullitt